Shannon Airport steht für folgende Flughäfen:

 Flughafen Shannon, Flughafen in Irland
 Shannon Airport (Virginia), Flughafen in Virginia, Vereinigte Staaten